— японский мультсериал 2008—2015 года, сиквел серии мультфильмов о приключениях одноимённого героя. В России премьера мультсериала состоялась 15 сентября 2012 года на канале Disney. Кроме мультсериала состоящего из 3 сезонов есть 2 полнометражных мультфильма снятых в 2012 и 2015 годах.

Сюжет 
Веселый и неугомонный инопланетянин Стич — результат уникального эксперимента, в котором использованы гены самых сильных и опасных существ галактики. К счастью, Стич умеет направлять разрушительную энергию в мирное русло. Пролетев сквозь чёрную дыру, он случайно покинул остров, в котором живёт Лило, вместе с Джамбой и Пликли, и оказавшись на одном из японских островов, он встречает такую же непоседливую, как и он сам, школьницу Юну. Дружба с девочкой помогает Стичу побороть вредные привычки и совершить множество добрых поступков. Правда, у Стича своя выгода — совершая хорошие поступки, он надеется получить право желания у Волшебного камня. Теперь, объединив усилия, неразлучная парочка способна не только навести порядок на острове, но и спасти планету от нашествия пришельцев.

Персонажи

Главные 
  — главный герой мультсериала. Пришелец из космоса, в один прекрасный день он попадает на остров Изаёи, расположенный на Земле, неподалёку от побережья Окинавы в архипелаге Рюкю в Японии. Там с помощью своей новой подруги Юны Камихары он обнаруживает «Священный камень» и узнаёт, что он сможет выполнить любое желание при условии, если сделать 43 добрых дела, Стич желает стать самым сильным во вселенной… Таким образом, с помощью Счетчика Добрых дел, сделанный Джамбой, он способен отслеживать свершённые им добрые дела. Тем не менее Стич — озорник, и это часто становится помехой в совершении добрых дел.
  — 12-летняя японская девочка, которая живёт на острове Изаёи. Она учится и преподаёт каратэ, узнав его от своего дедушки. Её дедушка также сделал талисман — «звездный песок», приносящий удачу в изучении каратэ. Юна живёт довольно нормальной жизнью с бабушкой. Большинство других членов её семьи живут в другом месте, её отец проводит очень много времени на работе, работая морским биологом, а её мать умерла, когда Юна была ещё ребёнком. Её жизнь была нормальной, но встреча со Стичем изменила её к лучшему. Встретившись, они стали лучшими друзьями и вместе отправляются на различные приключения, помогая попавшим в беду и верша добро и справедливость. Носит красное платье в цветочек, сланцы и два пушистых хвостика. Откровенно говоря, Юна как новая подруга Стича на довольно долгое время заменила ему Лило.
  — является злым гением и учёным, который создал Стича и другие 625 экспериментов. Он назначен Галактическим Советом, чтобы следить за Стичем, и живёт с Юной и её бабушкой.
  — одноглазый пришелец, работающий в Галактическом Совете экспертом по Земле. Он является лучшим другом Джамбы и живёт с ним вместе с Стичем, Юной, и её бабушкой.
  — бабушка Юны. Она является одним из некоторых персонажей, которые верят в существование ёкаев. Всегда поддерживает внучку и её друзей.
  — небольшой ёкай, дружит с Юной и Стичем. Он добр, но труслив, и с помощью своих друзей способен измениться к лучшему.

  — злодей, который был приятелем по колледжу Джамбы. Также, как и в остальных частях франшизы, он пытается захватить мир при помощи Стича, но на этот раз он пытается украсть Счетчик добрых дел Стича для того, чтобы получить абсолютную власть.

  — работает под руководством доктора Хомяксвилля, чтобы украсть Счетчик добрых дел Стича. Ганту был с позором уволен с работы в Галактической Федерации из-за того, что он плохо спел караоке. В первом сезоне он увлекался телевизионной драмой.
  — он имеет все силы Стича и работает вместе с Ганту, но ленив и часто ест бутерброды. Доктор Хомяксвилль утверждает, что он ничего не делает, кроме бутербродов. В сериале он не совсем враг для Стича, даже иногда его посещает. В одной серии стал любить японские рисовые шарики.
  — инопланетный военачальник, которая появляется в 3 сезоне. Она в партнерстве с доктором Жаком фон Хомяксвиллем. Дилия изменила большинство экспериментов, сделав их физически сильнее и злее. Дилия, как правило, называет Хомяксвилля неправильно. Когда планы Хомяксвилля проваливаются, Дилия в конечном итоге наказывает его.
  — розовый женский эксперимент, которая является любовным интересом для Стича. Стич безумно влюблён в неё, и она разделяет те же чувства. Энджел много путешествует, но иногда останавливается на острове, порой посещая Стича и Юну.
  — двоюродная сестра Юны, которая появляется во второй половине 2 сезона. Хотя она может показаться приятной на первый взгляд, но на самом деле это не так. В то время как она добродушная с другими, она по неизвестным причинам сурова и жестока к Юне, и постоянно шантажирует её, заставляя делать все хозяйственные работы по дому. В 3 сезоне Юна и Стич переезжают жить к ней, она становится более дружественной к Юне и относится к ней лучше, хотя по-прежнему заставляет её делать большинство домашних обязанностей.
  — одноклассница Юны. Пенни эгоцентрична, нетерпелива, а в некоторых случаях немного сноб. Она часто издевается и смеётся над Юной и Стичем. Её отец работает на фабрике по производству ананасов, также её семья работает в лучшем курортном отеле на Изаёи. Пенни подчиняются её брат Кенни, Марвин и Тед.
  — друг Юны. Таро трусливый, робкий, но зато добрый. Часто подвергается издевкам Кенни, но Юна его защищает. Учится у Юны каратэ.
  — брат Пенни. Подчиняется её приказам Пенни, но иногда упирается из эгоизма. Любит играть в компьютерные игры. Хотя очевидно, что учится «боевому каратэ» (слабее, чем у Юны), по-прежнему белый пояс. У него есть личный дневник. Во втором сезоне бы влюблён в Сашу и Тигролилию.
  — подруга Юны, которая появлялась во втором сезоне. Перевелась из школы в Кобэ в класс Юны. Хорошо разбирается в моде и красоте. Считает, что у Юны хорошее чувство моды, и они становится хорошими друзьями. В Сашу был влюблён Кенни.
  — соперница Юны в 3 сезоне. Она влюблена в Хиромана. Она, как и Пенни, любит насмехаться и смеяться над Стичем и Юной. Рассказывает скучные шутки и каламбуры.
  — мальчик из Нью-Тауна, появляющийся в 3 сезоне. Хироман является популярным футболистом и капитаном команды. В него влюблена Джессика. Он втайне служит горничной своим сёстрам. Намекает, что у него и у Юны могут быть чувства друг к другу.
  — одноклассница Юны в 3 сезоне. Очень умная, носит очки с белыми линзами.
 Отец Юны — океанограф. Он очень редко бывает дома, потому что часто работает, занимаясь морскими исследованиями.
  — полицейский, один из учеников Юны по каратэ.
  — почтальон, один из учеников Юны по каратэ.
  и  — две подруги, подчиняющиеся приказам Джессики.
 Лило Пелекаи — самый первый лучший друг Стича, и именно она познакомила его с Оханой (что на гавайском означало семью). Появлялась в 3 сезоне, уже стала взрослой и имеет дочь Ани, похожую на неё саму. Когда Лило отправилась в колледж, Галактический Совет отправил Стича на важную миссию. Лило и Стич должны были встретиться через 4 года, но Стич так и не встретил Лило (потому что у Нани родился ребёнок и Лило тем самым опоздала на встречу со Стичем).
 Ани Пелекаи — родная дочь Лило. Появлялась в 3 сезоне. Когда Стич впервые встретил Ани, он принял её за Лило. Ани выглядит как Лило в детстве и носит с собой куклу, которая также была и у Лило.
  — эксперимент, созданный Дилией с использованием аналогичных генетических чертежей, что и в Стиче. Именно из-за этого апокалипсис не имеет официального номера. Он тёмно-фиолетовый, похож на кролика, у него фиолетовые когти, две золотые серьги на правом ухе, большие уши, похожие на уши Дилии. Дилия сделала его как бойца, чтобы победить Стича в конце 3 сезона. Тем не менее, Стич в конце концов победил Апокалипсиса с помощью скрытой силы. Впоследствии Джамба поймал и поместил Апокалипсиса в контейнер.
  — самый первый эксперимент Джамбы. Джамба не смог контролировать эксперимент 000 и в итоге заключил его на маленькой ледяной планете, откуда Кибер с лёгкостью сбежал. Позже он обзавёлся механическими протезами и стал сильнее Стича.

Список серий

Озвучивание

Ссылки 
 
 Стич! на сайте SaveLiloAndStitch.org
 Стич! на сайте Диснея

Стич
Shin-Ei Animation